Die Gold Coast Sevens 2012 waren die zehnte Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers Australian Sevens. Das Turnier fand am 13. und 14. Oktober statt. Im Finale gewann Fidschi 32:14 gegen Neuseeland und gewann das Turnier damit zum vierten Mal.

Teilnehmer 
16 Mannschaften nahmen an den Gold Coast Sevens 2012 teil:

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Shield

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 Gold Coast Sevens 2012 auf rugby7.com
 Gold Coast Sevens 2012 auf worldrugby.org

Rugby 2012
Sportveranstaltung in Gold Coast (Australien)